Norsborg kan syfta på:

Norsborg – en stadsdel i norra delen av Botkyrka kommun
Norsborg (postort) – en postort
 Norsborgs herrgård – en herrgård och tidigare säteri som ligger i gamla Norsborg
Norsborg (tunnelbanestation) – en ändstation på Röda linjen på Stockholms tunnelbana
Norsborgs vattenverk – invigt 1904, som förser stora delar av Stockholm med dricksvatten